Snapdragon () — семейство мобильных систем на кристалле (SoC) компании Qualcomm. Включают процессорные ядра, базирующиеся на архитектуре ARM, графические ядра Adreno, DSP  и ряд модулей связи.
Линейка позиционируется как платформа для смартфонов и планшетов (изначально — также для смартбуков).

Семейство составляет множество чипсетов, которые разделены на две ветки поколений серий: S1/S2/S3/S4 и 2xx/4xx/6xx/7xx/8xx.

История 
Первым мобильным телефоном, в котором был использован чипсет Snapdragon, стал . Также использующие его аппараты Acer S200 и HTC HD2 появились в продаже в ноябре 2009 года.

В июне 2009 был представлен построенный на Snapdragon нетбук ASUS Eee PC с операционной системой Android. Впоследствии стало известно, что компания ASUS отказалась от выпуска данной модели.

В публикациях 2007 года отмечали схожесть используемого в Snapdragon процессорного ядра Scorpion с Cortex-A8.

Чипсеты QSD8x50 были выпущены в конце 2008 года, выпуск QSD8672 планировался на вторую половину 2009 года, но был отложен.
Устройства на чипсетах QSD8x50 способны декодировать (проигрывать) видео 720p. Было заявлено, что устройства на чипсете QSD8672 способны декодировать видео 1080p. Кроме того, устройства, построенные на чипсете QSD8672, показывали наилучшую на то время производительность при работе с трёхмерной графикой.

В 2018 году была представлена линейка 7xx, призванная заполнить нишу между флагманскими и среднебюджетными устройствами.

В 2021 году на борту марсохода Perseverance на Марс прибыл роботизированный вертолёт-разведчик Ingenuity, «сердцем» которого является модифицированный Snapdragon 801.

Поколения 

Поколение S1 (2007) использует одноядерные CPU Scorpion, разработанные Qualcomm на основе доработанной архитектуры Cortex-A8 c частотой до 1 ГГц или ARM11 с частотой до 600 МГц. Процессоры используют набор инструкций ARMv7 и ARMv6. Кроме того, в S1 используются графическое ядро Qualcomm Adreno вплоть до Adreno 200. Поддерживается запись и воcпроизведение HD-видео 720p, камера до 12 мегапикселей, Wi-Fi, Bluetooth, память LPDDR1 и другое. В поколение S1 входят микросхемы: QSD8650, QSD8250, MSM7627, MSM7227, MSM7625, MSM7225.

Поколение S2 (2010) использует одноядерные CPU Scorpion с частотой до 1,9 ГГц с набором инструкций ARMv7, GPU Adreno 205, поддерживают память LPDDR2. В поколение S2 входят микросхемы: MSM8655, MSM8255, APQ8055, MSM7630, MSM7230.

Поколение S3 (2011) содержит двухъядерные CPU Scorpion с частотой до 1,7 ГГц (на основе ARM Cortex-A9) с набором инструкций ARMv7, GPU Adreno 220. Поддерживает фотокамеры до 16 мегапикселей, запись и воспроизведение видео качества до 1080p, съёмка 3D. В поколение S3 входят микросхемы: MSM8660, MSM8260, APQ8060.

Поколение S4 (2012) представлено двух- и четырёхъядерными CPU Qualcomm под названием «Krait» с набором инструкций ARMv7. Микросхемы S4 включают в себя 2 или 4 CPU Krait, GPU Adreno 225, 305, 320 или 330, встроенный многорежимный (2G/3G/4G) модем, модули GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, FM и другие компоненты. Поддерживаются 3 камеры до 20 мегапикселей, запись и воспроизведение видео 1080p, съёмка 3D. Впервые используется 28-нм процесс для производства чипсетов, использующих набор инструкций ARMv7. В S4 входят микросхемы: APQ8064, APQ8064T, APQ8060A, MSM8960, MSM8660A, MSM8260A, APQ8030, MSM8930, MSM8630, MSM8230, MSM8627, MSM8227, MSM8625, MSM8225. В некоторых процессорах поколения S4 вместо CPU «Krait» используются CPU Cortex-A5, произведённые по технологии 45 нм.

В январе 2013 года компания Qualcomm предложила новую классификацию своих продуктов: Snapdragon 200, 400, 600, 700 и 800. Данные серии включили в себя как актуальные продукты, так и новые, готовящиеся к выходу

.

В 4 квартале 2021 года компания Qualcomm объявила об отказе от трехзначной системы нумерации, которую она использовала для своих продуктов.

Основное поколение процессоров

Snapdragon 200, 400, 600, 700 и 800

Snapdragon Gen X

См. также

Чипсеты (SoC) 
 Samsung Exynos (SoC)
 Nvidia Tegra (SoC)
 TI OMAP (SoC)
 HiSilicon K3 (SoC)
 NovaThor (SoC)
 MediaTek (SoC)
 Rockchip (SoC)
 Allwinner Technology (SoC)
 Apple Ax (SoC)

Графические процессоры (GPU) 
 Adreno (GPU)
 PowerVR (GPU)
 Mali (GPU)

Примечания

Ссылки 
 

 Характеристики процессоров Qualcomm Snapdragon на форуме МДфорум, 2013

 
 
 
 
 Сравнительная таблица ARM процессоров Technodaily.ru, 2011

 List of Qualcomm Snapdragon systems-on-chip / English Wikipedia

Системы на кристалле
ARM
Qualcomm